Aurelius Herburger (ur. 12 marca 1990) – austriacki biegacz narciarski, zawodnik klubu SV Sulzberg-Vorarlberg.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aurelius Herburger pojawił się 8 grudnia 2007 roku, podczas zawodów rangi FIS Race w niemieckiej miejscowości Oberstaufen/ Balderschwang, gdzie uplasował się na 39. pozycji, na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie, gdzie uplasował się na 54. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Austriaccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990